Der Begriff Dalwhinnie bezeichnet:
 einen Ort in Schottland, siehe Dalwhinnie (Schottland)
 eine Whiskybrennerei, siehe Dalwhinnie (Whiskybrennerei)